Коритнянська сільська рада — Закарпатська область, Ужгородський район
 Коритнянська сільська рада — Черкаська область, Монастирищенський район